Villereau (Loiret)
Villereau (Noorderdepartement)